Collegio elettorale di Milano 3 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Milano 3 – collegio elettorale del Senato della Repubblica